Esistono più comuni francesi con questo nome

Auterive – Alta Garonna
Auterive – Gers
Auterive – Tarn e Garonna
Comune con un nome simile:

Auterrive – Pirenei Atlantici